Název hrdlo znamená:

 jiný název pro krk
 označení úzké části na nějakém předmětu či tělese – např. hrdlo láhve

Dále také:
 děložní hrdlo – nejspodnější část dělohy

Externí odkazy